Макин има више значења:
 Округ Макин (Пенсилванија)
 Макин (Пенсилванија)